Манекен може да се отнася за:

 манекен – кукла с човешки пропорции, използвана в модното изкуство;
 манекен – човек, дефилиращ на подиум на модно ревю или друго събитие.